Odontosia är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Hübner 1819. Odontosia ingår i familjen tandspinnare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tandspinnare
Odontosia